Shluk písmen U, N a C může znamenat:
 University of North Carolina at Chapel Hill – soukromá univerzita ve Spojených státech amerických
 druh Unifikovaného palcového závitu
 UNC 60 – mobilní nakladač
 Uniform Naming Convention – označování síťových zdrojů v systému Microsoft Windows
stupeň zachovalosti „uncirculated“ – mince či bankovka, jež nebyla v oběhu a zachovala si kvalitu jako při opuštění mincovny/tiskárny